Greci ist der Name mehrerer Orte 

 in Italien:
 Greci (Kampanien), Gemeinde in Kampanien

 in Rumänien:
 Greci (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți
 Greci (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea
 Greci (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Greci (Osica de Sus), Dorf im Kreis Olt
 Greci (Schitu), Dorf im Kreis Olt

Greci ist der Familienname von
 José Greci (1940–2017), italienische Schauspielerin